11-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 9 по 16 сентября 2001 года в Чханвоне (Южная Корея) с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в третий раз в своей истории выиграла сборная Южной Кореи.

Команды-участницы 
Австралия, Гонконг, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Тайвань, Южная Корея, Япония.

От участия отказался первоначально заявленный Узбекистан.

Система проведения чемпионата 
12 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) выходят во второй этап, где образуют две группы. Учитываются результаты игр команд между собой на первом этапе. По две лучшие команды из групп второго этапа выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е места также по системе плей-офф разыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

Итоговые 9—12 места разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа третьи места.

Первый этап

Группа А 

 9 сентября: Южная Корея — Казахстан 3:0 (25:15, 25:11, 26:24).
 10 сентября: Саудовская Аравия — Казахстан 3:2 (25:21, 25:19, 23:25, 19:25, 16:14).
 11 сентября: Южная Корея — Саудовская Аравия 3:0 (25:17, 25:14, 25:12).

Группа В 

 9 сентября: Китай — Индия 3:2 (22:25, 25:19, 25:20, 21:25, 15:12).
 10 сентября: Китай — Катар 3:0 (25:17, 25:12, 25:16).
 11 сентября: Индия — Катар 3:1 (25:20, 25:15, 23:25, 25:21).

Группа С 

 9 сентября: Австралия — ОАЭ 3:0 (25:17, 25:17, 25:22).
 10 сентября: Австралия — Тайвань 3:0 (25:18, 25:22, 25:22).
 11 сентября: Тайвань — ОАЭ 3:0 (25:18, 25:22, 25:17).

Группа D 

 Узбекистан — отказ.

 9 сентября: Иран — Гонконг 3:0 (25:14, 25:10, 25:13).
 10 сентября: Япония — Гонконг 3:0 (25:15, 25:6, 25:15).
 11 сентября: Япония — Иран 3:2 (23:25, 25:27, 25:20, 25:20, 15:12).

Классификационный раунд (за 9—12 места) 

 12 сентября: Казахстан — ОАЭ 3:0 (25:18, 25:22, 28:26).
 13 сентября: Катар — Гонконг 3:0 (25:17, 25:20, 25:15).
 14 сентября: Казахстан — Гонконг 3:0 (25:12, 25:11, 25:14); ОАЭ — Катар 3:2 (29:27, 22:25, 20:25, 25:21, 15:12).
 15 сентября: Казахстан — ОАЭ 3:0 (25:19, 25:22, 25:13); Катар — Гонконг 3:0 (25:13, 25:11, 25:19).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа Е 

 12 сентября: Южная Корея — Тайвань 3:0 (25:19, 25:16, 25:22); Австралия — Саудовская Аравия 3:0 (25:15, 25:22, 25:15).
 13 сентября: Южная Корея — Австралия 3:1 (23:25, 25:23, 25:18, 25:19); Тайвань — Саудовская Аравия 3:1 (21:25, 25:22, 25:19, 28:26).

Группа F 

 12 сентября: Япония — Индия 3:0 (25:22, 25:18, 26:24); Китай — Иран 3:0 (25:22, 25:16, 25:23).
 13 сентября: Япония — Китай 3:0 (25:17, 25:22, 25:22); Иран — Индия 3:2 (25:18, 25:13, 23:25, 21:25, 15:13).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
15 сентября
 Южная Корея — Китай 3:0 (25:22, 25:16, 25:22)
 Австралия — Япония 3:0 (25:23, 25:20, 25:17)

Полуфинал за 5—8 места 
15 сентября
 Тайвань — Индия 3:0 (25:20, 26:24, 25:20)
 Иран — Саудовская Аравия 3:1 (25:27, 27:25, 25:11, 25:16)

Матч за 7-е место 
16 сентября
 Индия — Саудовская Аравия 3:2 (30:32, 25:22, 25:16, 22:25, 16:14).

Матч за 5-е место 
16 сентября
 Иран — Тайвань 3:1 (25:14, 25:20, 26:28, 25:23).

Матч за 3-е место 
16 сентября
 Япония — Китай 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:19).

Финал 
16 сентября
 Южная Корея — Австралия 3:1 (25:18, 25:23, 21:25, 25:17).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Южная Корея: Син Чжин Сик, Ким Се Чжин, Пан Син Бон, Чхве Тхэ Вун, Ким Сан Ву, Юн Кван Ёл, Син Сон Хо, Ли Кён Су, Сок Чжин Вук, Ё О Хён, Ким Гён Хун, Чан Бён Чхоль. Главный тренер — Син Чхи Ён.

  Австралия.

  Япония.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Син Чжин Сик
 Лучший нападающий:  Ли Кён Су
 Лучший блокирующий:  Дэниэл Ховард
 Лучший на подаче:  Син Чжин Сик
 Лучший связующий:  Чхве Тхэ Вун
 Лучший в защите:  Кэндзи Ямамото
 Лучший на приёме:  Ё О Хён
 Самый результативный:  Бенджамен Харди

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
2001 год в волейболе
Сентябрь 2001 года
Спорт в Республике Корея в 2001 году
Чемпионаты Азии в Республике Корея
Соревнования по волейболу в Республике Корея
Чемпионаты Азии в 2001 году
Спорт в Чханвоне